Володимир Фесенко:

 Фесенко Володимир Васильович (нар. 1952) — український режисер-документаліст.
 Фесенко Володимир В'ячеславович (нар. 1958) — український політолог.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок